Раджаб Саттарович Сафаров (2 марта 1959 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — российский политолог, специалист в области российско-иранских отношений.

Биография 
В 1983 году окончил механико-математический факультет Московского университета им. М. В. Ломоносова. В 1989 году был избран первым председателем Московского общества таджикской культуры «Согдиана».

С 1994 года — Генеральный директор основанного им Института политики и бизнеса стран Центральной Азии. По его инициативе в 1997 г. создан Центр изучения современного Ирана, директором которого он стал в 1998 г.. Одновременно в 1997—2000 гг. — старший научный сотрудник Дипломатической академии МИД России; окончил указанную академию в 1999 г.

Генеральный директор российского информационного агентства «Iran news» (с 2001 г.) и российского информационного агентства «Russian news» (с 2003 г.).

В 2006—2009 годах — генеральный директор Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате России; с 2009 г. — председатель комиссии по Ирану Московской торгово-промышленной палаты.

С 2010 года является главным редактором журналов «Современный Иран» и «Деловой Иран».

С 1994 года — эксперт Государственной Думы РФ; с 1996 г. — член консультативно-политического Совета при Президенте РФ. В 2004−2007 гг. — главный советник межпарламентской российско-иранской рабочей группы в Государственной Думе РФ; в 2004—2009 и с 2011 г. — советник заместителя Председателя Государственной Думы Российской Федерации.

Владеет таджикским, персидским, русским и английским языками.

Научная деятельность 
В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию.

Американский центр стратегических исследований «Very important politician» по итогам 1998 года назвал Р. С. Сафарова в числе первых ста политологов мира; в рейтинге экспертов по Ирану он занял 4-е место. В 1998 г. читал лекции в ведущих американских университетах; их посетили Г. Киссинджер, У. Перри, З. Бжезинский и другие известные политики и дипломаты.

Автор более 700 научных работ и публикаций по политической и экономической истории современного Ирана.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Дипломатической академии МИД РФ